Курман Ергалеевич Дарбаев () — бригадир тракторно-полеводческой бригады совхоза «Катайский» Альменьевского района Курганской области. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Курман Ергалеевич Дарбаев родился 2 февраля 1932 года в крестьянской семье в деревне Украинка Ялано-Катайского района Уральской области, ныне деревня не существует, её территория входит в  Курганской области. Казах.

После окончания начальной школы тринадцатилетним пареньком начал работать разнорабочим в совхозе «Катайский» Альменьевского района.

В четырнадцать лет пошел работать на комбайн. В 1948 году окончил трехмесячные курсы в Березовской школе механизации сельского хозяйства (Куртамышского района), освоил тяжелый трактор Сталинец-80. В 1955 году, после демобилизации из Советской армии, вновь сел за рычаги своего трактора. В 1959 году назначен механиком байганинского отделения. На отделении засевали 1700 гектаров зерновых и кормовых культур. Техника, за которую отвечал Дарбаев, была всегда в исправном состоянии.

В 1960 году Дарбаев вступил в КПСС. Неоднократно избирался членом бюро райкома КПСС, членом партийного комитета совхоза.

В 1961 году переехал в село Мир (до 9 декабря 1963 года называлось п. ф. № 1 Катайского совхоза), где стал трудиться комбайнёром, а затем бригадиром тракторно-полеводческой бригады. Был ударником труда, часто выступал с инициативами уборки урожая в сжатые сроки, выходил победителем в социалистическом соревновании механизаторов совхоза и района. В 1971 году бригада Дарбаева перешла на безнарядную форму организации труда с оплатой по конечным результатам. Этот почин был широко поддержан и подхвачен в области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года Дарбаеву Курману Ергалеевичу присвоено звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

Более 45 лет проработал механизатором в совхозе «Катайский».

Жил в селе Мир Шариповского сельсовета Альменевского района Курганской области, ныне село входит в Альменевский муниципальный округ той же области.

Курман Ергалеевич Дарбаев умер 29 сентября 2017 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда, 8 апреля 1971 года
 Медаль «Серп и Молот»
 Орден Ленина
 Орден Дружбы народов
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Золотая и серебряная медали ВДНХ СССР.

В Альменевском районе учреждена премия им. Героя Социалистического Труда Дарбаева Курмана Ергалеевича.

Память 
У входа в парк Победы в селе Мир 5 октября 2018 года состоялось открытие «Аллеи памяти» и памятной плиты, в честь Героя Социалистического Труда Дарбаева Курмана Ергалеевича.

Семья 
Курман Ергалеевич с женой Гульбикой Мухаметовной жили в большой и дружной семье: у них пятеро детей.

Жена Гильзира Аляльдиновна Дарбаева.

Ссылки 
 
 Дарбаев Курман Ергалиевич/ Лица Зауралья

Литература 
 Золотое созвездие Зауралья. Кн. 2. Курган. ПарусМ, 2002

Примечания 

Члены КПСС
Трактористы
Комбайнёры